Fort Davis peut désigner :
 Fort Davis, en Alaska ;
 Fort Davisen Oklaoma ;
 Fort Davis, à Panama ;
 Fort Davis, le siège du comté de Jeff Davis, au Texas.